Iwers ist der Familienname folgender Personen:

 Anders Iwers (* 1972), schwedischer Gitarrist und Bassist
 Peter Iwers (* 1975), schwedischer Bassist
 Telse A. Iwers (* 1964), deutsche Erziehungswissenschaftlerin